Herfurtner kann stehen für:

 die Charterfluggesellschaft Karl Herfurtner Düsseldorf
 den Schriftsteller Rudolf Herfurtner